Панчишин — украинская фамилия. 

Известные носители:

 Панчишин, Иван Николаевич (род. 1961) — советский и украинский футболист, защитник, мастер спорта СССР (1987).
 Панчишин, Марьян Иванович (1882—1943) — украинский и советский врач и государственный деятель.

Примечания